Smolny

 ist der Name eines ursprünglich als Kloster konzipierten Komplexes in Sankt Petersburg, siehe Smolny-Institut
 war der Deckname des polnischen Kryptoanalytikers Piotr Smoleński (um 1900–1942)